La famille Bietrix de Pelousey est une famille de nobles patriciens francs-Comtois. Elle s'unit à la famille Lamy, en 1755, par le mariage de Claudine Alexandrine Bietrix avec Claude-Edme Lamy de Laperrière.

Généalogie

Légende 
Les Seigneurs de Pelousey sont en gras.

Biographie 

 Antoine Biétrix le jeune. Il a pour épouse Étiennette Leschelle. 

 François Biétrix. Baptisé le 12 décembre 1625 à Besançon, il a pour épouse Jeanne Baptiste Fabry.

 François Alexandre Bietrix, seigneur de Pelousey. Baptisé le 9 décembre 1663 à Besançon, il a pour épouse Françoise Récy le 28 mai 1726. Il est avocat, conseiller au parlement de Franche-Comté et maire de Besançon en 1701il en sera aussi le lieutenant générale de police . Il décède le 3 mai 1730.
 Jean-Baptiste Joseph Bietrix, seigneur de Pelousey. Né le 19 mars 1699 à Besançon, il épouse Marie Françoise Bonaventure Bonhomme de Saint Loup, le 28 mars 1729, à Besançon. Il est avocat conseiller au parlement de Franche-Comté et maire de Besançon en 1728.
 Claudine Alexandrine Bietrix. Née le 19 mars 1730, elle épouse Claude-Edme Lamy de Laperrière, en 1755, qui devient alors seigneur de Pelousey.
 Jeanne Baptiste Charlotte Bietrix, qui épouse, le 17 juin 1750, à Besançon, Marie-Augustin de Toytot, avocat, subdélégué de l'Intendant de Franche-Comté et conseiller au Parlement de Besançon. Il deviendra Seigneur de Rainans en 1767 et seigneur de Gredisans en 1769. Elle décède le 29 janvier 1774.
 Jeanne Antoinette Thérèse Bietrix, qui décède à l'âge de 22 ans.
 Claude-Denis Lamy, officier du régiment de dragons de la Reine, seigneur de Pelousey et marquis de Laperrière, épouse Charlotte de Vuilleret, fille de Nicolas Gabriel de Vuilleret, seigneur de Brotte.

Notes et références 

Famille noble française